Piltz och Pilz är två efternamn av tyskt ursprung och med samma uttal på tyska språket, vilka båda är etablerade i Sverige. Med svenskt uttal sammanfaller Pilz med Pils, som också är ett svenskt efternamn. Offentlig statisitk tillgänglig i december 2018 uppger att följande antal personer var bosatta i Sverige med namnen
 Piltz 35
 Pilz 30
 Pils 26
Totalt blir detta 91 personer.

Det tyska ordet Pilz blir i svensk översättning svamp.

Personer med namnet Piltz, Pilz eller Pils

Piltz 
 Anders Piltz (född 1943), svensk romersk-katolsk präst och latinist
 Constantin Piltz (1895–1950), svensk evangelisk-luthersk präst
 Elisabeth Piltz (1938–2018), svensk konstvetare
 Georg Piltz (1900–1965),  svensk läkare
 Gottlieb Piltz (1874–1937), svensk ingenjör och företagsledare
 Gottlieb Piltz (apotekare) (1800-talet), apotekare i Stockholm
 Paul Piltz (1898–1973), svensk målare
 Signe Piltz  (1900–1990), svensk teolog och lärare

Pilz 
 Peter Pilz (född 1954), österrikisk politiker
 Vincenz Pilz (1816–1896), österrikisk skulptör

Pils 
 Bernhard Pils (född 1961), österrikisk tennisspelare
 Isidore Pils (1813–1875), fransk målare

Källor

Svenska efternamn
Tyska efternamn